Майкл Роджерс (; род. 18 мая 1964, Виктория, Британская Колумбия, Канада) — канадский актёр. Наиболее известен по роли учёного Барри Найла в фантастическом триллере «По ту сторону чёрной радуги», детектива Гивенса в фильме ужасов «Восставший из ада 6: Поиски ада» и колдуна Куан Чи в веб-сериале «Смертельная битва: Наследие». Также играл второстепенные роли в сериалах «Континуум» и «Грань».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры по алфавиту
Актёры Канады
Киноактёры Канады
Актёры телевидения Канады
Актёры XX века
Актёры XXI века
Родившиеся 18 мая
Родившиеся в 1964 году
Родившиеся в Британской Колумбии
Родившиеся в Канаде